Wilhelm Bauer – niemiecki ekonomista
 Wilhelm Bauer – niemiecki wynalazca, konstruktor okrętów podwodnych 
 „Wilhelm Bauer” – niemiecki okręt podwodny, poprzednio U-2540; nazwany na cześć Wilhelma Bauera